1. FC Nürnberg (celým názvem: 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v bavorském městě Nürnberg. Založen byl 4. května 1900. Od sezóny 2019/20 působí ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Max-Morlock-Stadion (stadion Maxe Morlocka) s kapacitou 50 000 diváků. Klubovými barvami tohoto tradičního německého týmu jsou červená a bílá. Norimberští jsou přezdívaní jako Klub (Der Club), Staromistr (Der Altmeister) nebo prostě zkráceně FCN.

Na konci sezony 2019/20 hrozil klubu 2. pád v řadě (po sestupu z bundesligy i z 2. bundesligy), ale nakonec se po výsledcích 2:0. 1:3 v baráži proti FC Ingolstadt 04 zachránil.

Ke konci října 2013 má klub téměř 15 tisíc registrovaných příznivců a členů. Drží nelichotivý rekord v počtu sestupů do druhé ligy v rámci Bundesligy – devětkrát. Hlavním sponzorem klubu je společnost NKD. Ta v roce 2012 uzavřela s klubem čtyřletou smlouvu, nicméně následujícího roku oznámila ukončení spolupráce po sezóně 2013/14. Sponzorem fotbalového vybavení je firma Adidas.

Příznivci FCN se přezdívají Cluberer. Cluberer pojí přátelství s příznivci FC Schalke 04. Norimberským rivalem je bavorský celek FC Bayern Mnichov. Ten FCN v roce 1987 překonal, co se počtu ligových titulů týče. Lokálním derby pro Norimberk jsou souboje s SpVgg Greuther Fürth.

V průběhu let hráli za Norimberk i někteří čeští fotbalisté, například Jaromír Blažek, Tomáš Galásek, Roman Hogen, David Jarolím, Jan Koller, Luboš Kubík, Tomáš Pekhart, Pavel Kuka, Marek Nikl, Ondřej Čelůstka, Jan Polák, Adam Hloušek nebo Daniel Šmejkal. V sezóně 2017/18 byl součástí norimberského kádru Ondřej Petrák.

Historie 
Následkem vítězství v domácím poháru byla kvalifikace v Poháru UEFA, kde se Norimberku dařilo nadmíru dobře. Tým opustil evropskou soutěž až mezi 32 nejlepšími, jinak se ale FCN v sezóně 2007/08 nedařilo. Základní stavební kameny v podobě brankáře Raphaela Schäfera a útočníka Markuse Schrotha mužstvo sice neopustily, ba byly doplněny hráči jako Angelos Charisteas, Zvjezdan Misimović a Peer Kluge, ani ti ovšem tým z krize nevytrhli. Jelikož tým výkonově navázal na krizovou podzimní část i začátkem jara, byl propuštěn trenér Hans Meyer. Protože nový trenér Thomas von Heesen sestup neodvrátil, putovali Norimberští znovu do druhé Bundesligy. Především nízké využití gólových příležitostí spolu s vleklými hráčskými zraněními vedlo k celkově sedmému sestupu do druhé ligy. Během sezóny se Norimberští stali svědky dvou přerušených utkání, v obou případech to bylo způsobeno příčinami mimo fotbalové spektrum. Utkání na Eintrachtu Frankfurt přerušili nepokoje fanoušků Norimberka, domácí zápas s VfL Wolfsburg zase hutný déšť, který vůbec poprvé dočasně zastavil bundesligové klání.

V následující sezóně vytyčil klub opětovný návrat mezi bundesligovou elitu jako cíl. Předešlé příjmy z pohárových tažení napomohly klubu udržet bezdlužný stav, ale rozpočet se nemohl na dlouho obejít bez prvoligových tržeb, hrozily výrazné škrty. Už po druhém ligovém kole odstoupil koncem srpna po vnitroklubových rozepřích trenér von Heesen, kterého nahradil jeho asistent Michael Oenning. Prosazovali se mladí hráči a i přes slabší začátek tým obsadil třetí místo, čímž se nasměroval k barážovému dvojzápasu s 16. celkem nejvyšší soutěže – Energií Chotěbuz – a k předsezónnímu cíli. Norimberk si s Energií poradil vítězstvími 3-0 a 2-0 a opětovně vstoupil do první německé ligy. Králem střelců se stal znovu Slovák Marek Mintál s 16 brankami a gólman Schäfer stanovil nový záznam v rekordech druhé Bundesligy, když přestál 945 minut s čistým kontem.

Po osmi dnech od postupového úspěchu složil prezident Michael A. Roth s okamžitou platností svou funkci a opustil tak post po 14 letech. Jeho místo dočasně obsadil Franz Schäfer, shromážděním potvrzený 13. října 2009. Klubové shromáždění téhož dne předsevzalo změnu stanov a odhlasovalo vznik klubového představenstva namísto právě zrušeného postu čestného prezidenta od října 2010.

Sezónu 2009/10 započal Norimberk s téměř neměnným postupovým mužstvem s výjimkou odchodu defenzivního pilíře Stefana Reinartze. Podzimní ligovou část zakončil FCN na předposledním místě, a tak byl 21. prosince 2009 propuštěn Michael Oenning. Jako nástupce vstoupil do týmu trenér Dieter Hecking. Tým posílili někteří hráči na hostování, a to včetně Brena a Andrease Ottla ze sousedního bavorského Bayernu. Uplynulá ligová soutěž znamenala v součtu konečné 16. místo a barážový dvojzápas s Augsburgem. Norimberk si pojistil prvoligovou příslušnost dvěma výhrami 1-0 a 2-0.

Schválené administrativní změny vešly v platnost 7. října 2010. Dočasný prezident Franz Schäfer opustil právě zrušený post a jeho pozici zaujalo předsednické duo Martin Bader a Ralf Woy, jež byli do této doby místoprezidenty. Dozorčí šestičlennou radu rozšířili tři další členové.

V sezóně 2010/11 vsázel klub opět na několik hostujících fotbalistů. Posílil ho i přestup defenzivního Timmy Simonse. Herně vynikal hráčský trojúhelník İlkay Gündoğan – Julian Schieber – Mehmet Ekici. Ten se zásadně přičinil o brzkou jistotu záchrany a přispěl ke konečnému 6. místu. Po sezóně kádr opustila hostující ofenzivní trojice a též dlouholeté opory Mintál s Wolfem, což pro klub znamenalo jistý přelom.

V sezóně 2011/12 posílil mužstvo český útočník Tomáš Pekhart. Přestup z Jablonce vyšel norimberský klub na 2 miliony eur a hráč podepsal čtyřletou smlouvu. Norimberk zakončil sezónu na klidnějším desátém místě. Následující sezónu 2012/13 dosáhl tým stejné mety.

Pro sezónu 2013/14 získali Norimberští rakouského obránce Emanuela Pogatetze z konkurenčního Wolfsburgu. Pogatetz podepsal dvouletý kontrakt a rychle se zapracoval do základní sestavy. Z Borussie Dortmund přestoupil mladý útočník Daniel Ginczek. Rovněž Ginczek se zabydlel v základní sestavě, čímž posadil Pekharta. V září však přišlo Ginczekovo zranění a Pekhart se vrátil do první jedenáctky. Po dlouhotrvajícím zranění se v září ke spoluhráčům připojil i Adam Hloušek. Norimberk je v současnosti (říjen 2013) po deseti zápasech na 16. místě, tedy na sestupové-barážové pozici se sedmi body. Společně s Freiburgem jsou jedinými týmy Bundesligy, které letos v lize ještě nevyhrály.

Získané trofeje 

 Fußballmeisterschaft / Bundesliga ( 9× )
 1919/20, 1920/21, 1923/24, 1924/25, 1926/27, 1935/36, 1947/48, 1960/61, 1967/68
 DFB-Pokal ( 4× )
 1935, 1939, 1961/62, 2006/07
 Süddeutsch Fußballmeisterschaft ( 7× )
 1915/16, 1917/18, 1919/20, 1920/21, 1923/24, 1926/27, 1928/29
 Gauliga Bayern ( 5× )
 1933/34, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1939/40
 Gauliga Nordbayern ( 2× )
 1942/43, 1943/44
 Fußball-Oberliga Süd ( 6× )
 1946/47, 1947/48, 1950/51, 1956/57, 1960/61, 1961/62

Stadion 
Norimberk odehrává své zápasy na Max-Morlock-Stadionu. Během sezóny 1966/67 se zde odehrálo finále evropského Poháru vítězů pohárů mezi Bayernem Mnichov a Glasgow Rangers. Tehdy však norimberský stadion nesl název Dutzendteich. Později se stadion jmenoval také Frankenstadion, easyCredit-Stadion nebo Stadion Nürnberg. Od února 2013 je stadion přejmenován na Grundig Stadion po uzavření čtyřletého kontraktu se společností Grundig.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1942: Gauliga Bayern
 1942–1944: Gauliga Nordbayern
 1945–1963: Fußball-Oberliga Süd
 1963–1969: Fußball-Bundesliga
 1969–1974: Fußball-Regionalliga Süd
 1974–1978: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1978–1979: Fußball-Bundesliga
 1979–1980: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1980–1984: Fußball-Bundesliga
 1984–1985: 2. Fußball-Bundesliga
 1985–1994: Fußball-Bundesliga
 1994–1996: 2. Fußball-Bundesliga
 1996–1997: Fußball-Regionalliga Süd
 1997–1998: 2. Fußball-Bundesliga
 1998–1999: Fußball-Bundesliga
 1999–2001: 2. Fußball-Bundesliga
 2001–2003: Fußball-Bundesliga
 2003–2004: 2. Fußball-Bundesliga
 2004–2008: Fußball-Bundesliga
 2008–2009: 2. Fußball-Bundesliga
 2009–2014: Fußball-Bundesliga
 2014–2018: 2. Fußball-Bundesliga
 2018–2019: Fußball-Bundesliga
 2019– : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

1. FC Nürnberg II 
1. FC Nürnberg II, dříve znám také pod názvem 1. FC Nürnberg Amateure, je rezervním týmem norimberského 1. FC. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1980/81, kdy se v Oberlize (tehdejší 3. nejvyšší soutěž) umístil na 2. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1963–1965: Landesliga Bayern-Mitte
 1965–1973: 1. Amateurliga Bayern
 1973–1980: Landesliga Bayern-Mitte
 1980–1983: Fußball-Bayernliga
 1983–1984: Landesliga Bayern-Mitte
 1984–1987: Fußball-Bayernliga
 1987–1998: Landesliga Bayern-Mitte
 1998–2008: Fußball-Bayernliga
 2008–2012: Fußball-Regionalliga Süd
 2012– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Profil na kicker.de 
 Profil na Transfermarkt.de 

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1900
Sportovní kluby v Bavorsku
Sport v Norimberku